Waist-hip ratio
 World Harmony Run
 WHR – oznaczenie NYSE dla firmy Whirlpool Corporation